(anciennement appelée Five) est la cinquième chaîne de télévision nationale britannique.

Histoire 
 (qui est toujours le nom légal de la compagnie) a été autorisée par le gouvernement britannique en 1995 après un appel d'offres approfondi qui a débuté en 1993 et duré tout au long de l'année 1994. Le premier tour de table, qui incluait Thames Television, a été rejeté par le gouvernement qui faillit ne pas attribuer du tout le permis.  

La principale difficulté du projet résidait dans le plan de distribution des fréquences qui interférait avec les émetteurs existants de la troisième chaîne (ITV) et d'autres émetteurs, car le plan de fréquence britannique n'était prévu que pour quatre canaux transmis par des émetteurs terrestres analogiques. Il fut donc très difficile d'assigner des fréquences à cette nouvelle chaîne avant son lancement en mars 1996. Les porteurs du projet devaient s'engager à visiter chaque maison pour s'assurer de la bonne réception de Channel 5 sans interférence avec d'autres fréquences locales. Le projet repartit à la mi-1994 lorsque Tom McGrath, alors président de la Time Warner, présenta un plan de fréquence révisé avec le câblo-opérateur NTL et l'aide de l'ingénieur conseil Ellis Griffiths, impliquant moins de reparamétrages et une meilleure couverture du signal. Lord Clive Hollick, alors PDG de Meridian Broadcasting (United News, aujourd'hui) a pris la tête du projet car la  loi britannique interdisait à Time Warner de posséder plus de 25 % de la chaîne.  Lorsque McGrath pris la présidence de Paramount Pictures, Time Warner abandonna le projet et fut remplacée par la CLT, qui devint alors l'opérateur du réseau.

Avec son mélange de productions originales et de programmes populaires peu coûteux, Five fut un succès immédiat, devenant en moins de dix ans l’une des principales chaînes du pays. Le , la rumeur d’une possible fusion entre Five et Channel 4 a été révélée, écornant au passage la fierté de cette dernière. Quelques bandes dessinées ont alors ironisé sur le nom de la future compagnie fusionnée qui pourrait s’appeler Channel 9. Les deux chaînes ont finalement annoncé la suspension des plans de fusion en novembre 2005. 

Le , RTL Group a racheté  les 35,4 % de United News dans la chaîne et en est devenu l'opérateur. L'acquisition a été approuvée le .

Le , RTL Group a vendu, avec effet immédiat, le groupe Five pour 125 millions d'euros (GBP 103.5 million) à Northern & Shell company de l'éditeur britannique Richard Desmond.

Le  est annoncé le retour du nom «  », modification effective le .

En , Viacom annonce l'acquisition de Channel 5 pour 450 millions de livres ; elle change son logo dont le

Identité visuelle (logo)

Diffusion 
Le canal UHF 37, assigné dans beaucoup de secteurs du Royaume-Uni comme sortie d'un grand nombre de magnétoscopes domestiques a forcé la chaîne à envoyer à ses frais une armée d'antennistes à travers le pays pour reparamétrer tous les magnétoscopes. À la différence des quatre autres canaux analogiques britannique, la chaîne ne peut être reçue dans beaucoup de régions, notamment sur la côte sud de l'Angleterre, où le signal interférerait avec les signaux des stations des télévisions françaises.  

La chaîne est disponible sur toutes les plates-formes numériques (satellite, TNT et câble) et fut la première chaîne terrestre britannique diffusée par satellite.

Audiences 

Channel 5

Source : BARB

Légende :
Fond vert : meilleur score mensuel de l'année.
Fond rouge : moins bon score mensuel de l'année.

Références

Liens externes 

Chaîne de télévision au Royaume-Uni
Chaîne de télévision numéro 5
Chaîne ou station de télévision fondée en 1997